Albergo – impresa ricettiva
 Albergo a ore – albergo in cui la stanza è affittabile per alcune ore
 Albergo diffuso – impresa ricettiva alberghiera situata in un unico centro abitato, formata da più stabili vicini fra loro, con gestione unitaria
 Albergo capsulare – albergo in cui, anziché in stanze, si pernotta in blocchi modulari in plastica o in fibra di vetro di circa 2 m di lunghezza

Altro 
 Albergo dei Nobili – per intendere una particolare forma consorziata di famiglie nobili.

Pagine correlate 
 Albergo dei Poveri